Hill City (Dakota do Sul)
Hill City (Kansas)
Hill City (Minnesota)

Desambiguação